

Клірв'ю — місто, штат Оклахома
 Клірв'ю — селище, штат Західна Вірджинія
 Клірв'ю — переписна місцевість, штат Вашингтон